Sally in our alley (Henry Carvey), een lied van Henry Carvey uit 1715
Sally in our alley (Lord Byron), een nieuwe tekst van Lord Byron uit 1818
Sally in our alley, Thomas Dunhill maakte in 1910 een bewerking voor zijn Capricious variations. 
Sally in our alley, deel 1 van Twee oude Engelse liederen van Frank Bridge uit 1916
Sally in our alley (film), een Britse film uit 1931